Eschke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Christian Eschke (1769–1857), deutscher Architekt
 Carl Eduard Eschke (1805–1891), deutscher evangelischer Theologe und Autor
 Claus-Achim Eschke (1931–2013), deutscher Reeder und Honorarkonsul
 Elfi Eschke (* 1951), deutsche Schauspielerin
 Erich Eschke (1928–2014), deutscher Fußballspieler
 Hans Hermann Eschke (1856–1904), deutscher Diplomat
 Hermann Eschke (1823–1900), deutscher Maler
 Jan Eschke (* 1976), deutscher Jazzmusiker
 Oscar Eschke (1851–1892), deutscher Maler
 Richard Eschke (1859–1944), deutscher Maler
 Siegfried Eschke (* 1933), deutscher Generalmajor der NVA
 Suse Schmidt-Eschke (1872–1941), deutsche Malerin und Lithographin
 Victoria Eschke (* 1899), deutsche Richterin am Bundespatentgericht